Weitendorf heißen:

Geografische Objekte:
 Weitendorf (bei Brüel), Gemeinde im Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Weitendorf (Gemeinde Wildon), ehemalige Gemeinde im Bezirk Leibnitz, Steiermark

Ortsteile: 
 Weitendorf (Laage), Ortsteil der Stadt Laage im Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Weitendorf (Gägelow), Ortsteil der Gemeinde Gägelow im Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 ein Ortsteil der Gemeinde Insel Poel im Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 einen Ortsteil der Gemeinde Feldberger Seenlandschaft im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 einen Ortsteil der Gemeinde Cammin im Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 einen Ortsteil der Gemeinde Ivenack im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern

 Weitendorf (Gemeinde Gerersdorf), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Weitendorf (Gemeinde St. Kanzian), Ortschaft von St. Kanzian am Klopeiner See, Bezirk Völkermarkt, Kärnten

Weitendorf ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Weitendorf (1883–1975), deutscher Seemann und Segelschiffkapitän
 Silke Weitendorf (* 1941), deutsche Verlegerin
 Uwe Weitendorf (vor 1950–1996), deutscher Verleger

Siehe auch:
 Neu Weitendorf
 Weiterndorf
 Weitersdorf